Příjmení Hraško, přechýleně Hrašková, nosí více osobností:

 Juraj Hraško (* 1931), slovenský politik, ministr a velvyslanec
 Martin Hraško (1911–1976), slovenský a československý politik
 Peter Hraško (* 1991), slovenský lední hokejista

Související články 
 Dobrodružstvá Janka Hraška, československý loutkový seriál (1981)
 Rádio Janko Hraško, slovenské folklorní internetové rádio

Podobná příjmení 
 Hrach
 Hraška

Rozcestníky - příjmení
Slovenská příjmení
Česká příjmení